Astronomija:
 Messier 86, lećasta galaksija u zviježđu Djevica

Promet:
 M-86 (autoput u Michiganu, SAD)
 M86 (New York), autobusna ruta u Manhattanu

Oružje:
 M86 (mina), američka mina
 M86 (strojnica), strojnica kalibra 7.62mm
 M86 (snajper), snajper kalibra 7.62mm